

Letteratura 
 Sotto la pelle. La mia autobiografia (1919-1949) (Under My Skin: Volume One of My Autobiography, to 1949) – autobiografia di Doris Lessing del 1994
 Sotto la pelle (Under the Skin) – romanzo di Michel Faber del 2000
 Sotto la pelle (Beneath the Skin) – romanzo di Nicci French del 2000

Musica 
 Sotto la pelle – album di Fabrizio Voghera del 1999